Сомюр (фр. Saumur) — многозначный термин.

 Сомюр — город во французском департаменте Мэн и Луара, на левом берегу Луары, при впадении в неё реки Туэ. 
 Сомюр (замок) — один из замков Луары, расположен на слиянии рек Луары и Туэ в департаменте Мен и Луара Франции. 
 Сомюр (округ) — округ во Франции, один из округов в регионе Страна Луары; департамент округа — Мен и Луара.